Chu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cheng De Chu
 Ge Lin Chu